Soininen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Eliel Soisalon-Soininen (1856-1905), conseiller d'État du Grand-duché de Finlande
 (1891-1957), homme politique finlandais
Jani Soininen (né en 1972), sauteur à ski finlandais
Mikael Soininen (1860-1924), homme politique finlandais
Pentti Soininen (1936-1969), criminel finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois